Ужгур — река в Варнавинском районе Нижегородской области России. Устье реки находится в 294 км по правому берегу реки Ветлуги. Длина реки составляет 36 км, площадь водосборного бассейна — 191 км².

Исток реки находится в лесах близ границы с Костромской областью в 35 км к северо-западу от посёлка Варнавино. Река течёт на юго-восток, верхнее течение проходит по ненаселённому заболоченному лесу, ближе к устью пересекает шоссе Ветлужский — Варнавино — Ветлуга в деревне Карелиха. Впадает в Ветлугу выше деревни Поташное.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000042703
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004270
 Код бассейна — 08.01.04.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Ветлуги
Реки Варнавинского района